Associação Atlética Ponte Preta, mais conhecida como Ponte Preta''', é um clube brasileiro de futebol baseado em Maceió, Alagoas.

Historia
O clube foi fundado em 16 de setembro de 1977.

Estádio
A Associação Atlética Ponte Preta manda seus jogos no Estádio Gustavo Paiva, apelidado de Estádio Mutange''. O estádio tem capacidade máxima de 6,000 pessoas.

Clubes de futebol de Alagoas
Clubes de futebol fundados em 1977
Fundações em Alagoas em 1977